Haddon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Haddon Township (Indiana)
 Haddon Township (New Jersey)
 Haddon Township (Oklahoma)